Társulás növénytársulás mint biológiai fogalom
 Társulás mint jogi fogalom